Milk River peut faire référence à :

Rivières 
Canada et États-Unis
 , un affluent du fleuve Fraser au Canada.
 , aux États-Unis.
 Milk (rivière), un affluent de la rivière Missouri.
Jamaïque
 .
Népal
 , une rivière dans l'est du Népal.

Lieux 
 Milk River (Alberta), une ville canadienne.
 , en Alberta, au Canada.
 , en Jamaïque.

Autres 
 , un grand plan d'eau dans le Sud de l’Alberta, au Canada.
 Milk River, peinture d'Agnès Martin.

Homonymie de toponyme